Pucarani (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Pucarani (plaats), een plaats in deze gemeente